Пузина: — українське, литовське, польське прізвище.

 Пузина Атанасій — церковний діяч, спершу уніят, потім православний єпископ Луцький і Острозький (1632—1647).
 Пузина Костянтин — український поет родом з Полтавщини.
 Пузина Юзеф — математик, професор Львівського університету.

Українські прізвища
Литовські прізвища
Польські прізвища